GOR puede referirse a:
 GOR Discos, una discográfica española;
 Grupo Operativo de Respuesta, una unidad del Cuerpo Nacional de Policía de España.